De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1880-1883 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1880 en de verkiezingen van 1883. De zittingsperiode ging in op 20 september 1880 en liep af op 16 september 1883.

Er waren toen 39 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1880

Liberalen (23 zetels)
Albert Jan Blijdenstein
Adolph Blussé
Willem Christiaan Borsius
Ernst Christiaan Büchner
Hendrikus Albertus Diederik Coenen
Coos Cremers
Frans Julius Johan van Eysinga
Isaäc Dignus Fransen van de Putte
Louis Gaspard Adrien van Limburg Stirum]
Frederik Gerrit Edmond Merkes van Gendt
Albertus van Naamen van Eemnes
Carel Johan Righard Nobel
Carolus Joannes Pické
Gijsbertus Schot
Willem de Sitter
Charles Theodorus Stork
Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen
Adriaan Volckert Teding van Berkhout
Cornelis Jacobus Arnold den Tex
Jacob Thooft
Gijsbert van Tienhoven
Theodorus Petrus Viruly
Joost van Vollenhoven

Gematigde liberalen (8 zetels)
Dirk van Akerlaken
Louis Beerenbroek
Hendrik Jan Carsten
Albertus Jacobus Duymaer van Twist
Joan Huydecoper van Maarsseveen
Gerrit Adrianus de Raadt
Carolus Jacobus Antonius van Rijckevorsel
Hendrik Jan Smit

Katholieken (6 zetels)
Johannes Hengst
Franciscus Bernardus Hubertus Michiels van Kessenich
Willem Hubert Pijls
Louis van Sasse van Ysselt
Petrus Johannes Antonius Smitz
Antonius Franciscus Vos de Wael

Conservatieven (2 zetels)
Evert du Marchie van Voorthuysen
Willem Anne Assueer Jacob Schimmelpenninck van der Oye

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1880 waren dertien leden periodiek aftredend. Tien leden werden herkozen.
 Door Provinciale Staten van Gelderland werd Willem Anne Assueer Jacob Schimmelpenninck van der Oye (conservatieven) gekozen in de vacature ontstaan door het periodiek aftreden van Hans Willem van Aylva van Pallandt, die had aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
 Door Provinciale Staten van Zuid-Holland werd Isaäc Dignus Fransen van de Putte (liberalen) gekozen in de vacature ontstaan door het periodiek aftreden van Johan Wilhelm Hein, die had aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
 Door Provinciale Staten van Limburg werd Willem Hubert Pijls (katholieken) gekozen die de aftredende afgevaardigde Louis Libert Guillaume Marc Villers de Pité versloeg.

Tussentijdse mutaties

1881
 10 mei: Hendrik Jan Smit (liberalen) moest ontslag nemen omdat hij niet meer aan de grondwettelijke vereisten voldeed om in de Eerste Kamer te mogen zetelen. Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Maurits Herman Insinger tot zijn opvolger; hij werd op 11 juli geïnstalleerd.
 1 juni: Franciscus Bernardus Hubertus Michiels van Kessenich (katholieken) overleed. Provinciale Staten van Limburg kozen Hubert Gérard Louis Regout als zijn opvolger; hij werd op 11 juli geïnstalleerd.
 19 september: Gijsbertus Schot (liberalen) vertrok uit de Eerste Kamer. Provinciale Staten van Friesland kozen Doede Doedes Breuning als zijn opvolger; hij werd op 28 november geïnstalleerd.
 13 oktober: Albertus Jacobus Duymaer van Twist (gematigde liberalen) vertrok uit de Eerste Kamer. Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Hendrik Muller Szn. (liberalen) als zijn opvolger; hij werd op 28 november dat jaar geïnstalleerd.

1882
 5 maart: Coos Cremers (liberalen) overleed. Provinciale Staten van Groningen kozen Berend van Roijen als zijn opvolger; hij werd op 4 juli geïnstalleerd.
 30 september: Ernst Christiaan Büchner (liberalen) overleed. Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Menso Johannes Pijnappel (conservatief-liberalen) als zijn opvolger; hij werd op 6 december geïnstalleerd.
 6 december: Cornelis Jacobus Arnold den Tex (liberalen) overleed. Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Dirk Visser van Hazerswoude als zijn opvolger; hij werd op 22 januari 1883 geïnstalleerd.

1883
 13 januari: Carolus Jacobus Antonius van Rijckevorsel (gematigde liberalen) overleed. Provinciale Staten van Noord-Brabant kozen Johannes Baptista Arnoldus Josephus Maria Verheyen (katholieken) als zijn opvolger; hij werd op 22 januari geïnstalleerd.

1880-1883
Nederlandse politiek in 1880
Nederlandse politiek in 1883